nadprzestrzeń – w matematyce podprzestrzeń  to taki podzbiór przestrzeni matematycznej  który samodzielnie również spełnia jej aksjomaty.  jest wówczas nadprzestrzenią 
 nadprzestrzeń – pojęcie stosowane w fantastyce naukowej